Flughafen Helsinki kann bedeuten: 

Flughafen Helsinki-Vantaa, größter Flughafen Finnlands
Flughafen Helsinki-Malmi, ehemaliger Hauptflughafen der Stadt